Club van 100 (sponsoring), geldwervingsactie (bijv. crowdfundraising) waarbij er 100 sponsors worden gezocht of waarbij sponsors 100 euro inleggen.
Club van 100 (Ajax), spelers die 100 of meer competitiewedstrijden hebben gespeeld voor Ajax.
Club van 100 (RVU), multimediaal project van de Nederlandse omroep RVU voor mensen die elkaar willen helpen.
Fred van Beek#Club van 100, club voor mensen die 100 jaar oud willen worden.